Angelo Trevisan ist der Name folgender Personen:

* Angelo Trevisan (Diplomat) († vor dem 28. April 1508), venezianischer Diplomat
 Angelo Trevisan (* 1669; † nach 1752), italienischer Maler, siehe Angelo Trevisani
 Angelo Trevisan (Architekt) (1849–1929), italienischer Architekt
 Angelo Trevisan (Fußballspieler) (* 1958), italienischer Fußballspieler und -trainer